Het landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1934/35 ging net als in de voorgaande jaren tussen de kampioenen van de districten en voor de dertiende keer op rij werd HOC landskampioen in het dameshockey.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district (uitgezonderd het district noord) een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar beslissingswedstrijden om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: HOC (West), HTCC (Zuid) en Deventer (Oost). In de finale won HOC op 14 april 1935 met 5-0 van Deventer.

Eindstanden

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey heren 1934/35

Hockey in 1934
Hockey in 1935
 1934/35